2577 Litva – asteroide
 Litva – nome ungherese del comune slovacco di Litava